Chitre ist der Familienname folgender Personen:
 Dilip Chitre (1938–2009), indischer Schriftsteller, Maler und Regisseur
 Shashikumar Chitre (1936–2021), indischer Astrophysiker

Chitré ist der Name folgender Orte:
 Chitré, Hauptstadt der Provinz Herrera in Panama